Ранчо лас Исабелес има више значења:

 Ранчо лас Исабелес (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо лас Исабелес (Тепехи дел Рио де Окампо), насеље у савезној држави Идалго у Мексику